The Warriors může být:

 The Warriors (román) – román Sola Yuricka z roku 1965
 The Warriors (film) – film z roku 1979
 The Warriors (videohra) – videohra z roku 2005
 The Warriors (britská skupina) – britská hudební skupina
 The Warriors (americká skupina) – americká hudební skupina